Eršov – città russa dell'Oblast' di Saratov
 Artur Eršov

Pagine correlate 

Eršovskij rajon
Ershovite